Oak Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Oak Grove (Alabama)
 Oak Grove (Arkansas)
 Oak Grove (Illinois)
 Oak Grove (Kentucky)
 Oak Grove (Louisiana)
 Oak Grove (Minnesota)
 Oak Grove (Franklin County, Missouri)
 Oak Grove (Jackson County, Missouri)
 Oak Grove (Oklahoma)
 Oak Grove (Oregon)
 Oak Grove (South Carolina)
 Oak Grove (Tennessee)
 Oak Grove (Texas)